Hünemörder ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Hünemörder (* 1971), deutscher Historiker